Osoby o tym nazwisku:
 Jan Ziembiński (1924–1988) – prawnik
 Kazimierz Ziembiński – ujednoznacznienie
 Krzysztof Ziembiński (1935–2009) – reżyser, aktor, syn Zbigniewa
 Marian Ziembiński (1928–2017) – szachista
 Włodzisław Ziembiński (1892–1966) – aktor
 Wojciech Ziembiński (1925–2001) – dziennikarz, działacz społeczny i katolicki
 Zbigniew Ziembiński (1908–1978) – reżyser, aktor, ojciec Krzysztofa
 Zygmunt Ziembiński (1920–1996) – prawnik